Иж — многозначный термин:

География 

Иж — река в Удмуртии и Татарстане.
Иж — река в Кировской области.
Иж — село в Пижанском районе Кировской области.
Иж — остров в Хорватии.

Техника 

Иж — марка автомобилей производства Ижевского автомобильного завода (ИжАвто);
 Иж — марка техники производства Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»:
Иж — серия мотоциклов;
Иж — серия магнитофонов.
 ИЖ — серия оружия, выпускавшаяся Ижевским механическим заводом;

См. также 

 Иж-Байки (деревня в Татарстане)

 Иж-Бобья

 Иж-Забегалово (деревня в Удмуртии)
 Малый Иж